L'aéroport de Zyryanka, , est un aéroport situé en Russie.

Compagnies aériennes et destinations

Édité le 06/09/2020

Notes et références

Notes

Références

Zyryanka